Das WTT Contender Almaty 2022 war das zehnte Turnier der WTT Series 2022 im Tischtennis. Es fand vom 13. bis 18. September 2022 im kasachischen Almaty statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

Mixed

Weblinks 
 Offizielle Website (abgerufen am 14. September 2022)

Tischtennisveranstaltung 2022
Tischtenniswettbewerb in Kasachstan
Sportveranstaltung in Almaty